Qaqqannguaq bezeichnet:
 Qaqqannguaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qaqqannguaq (Berg, bei Kangerluarsuk), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqannguaq (Berg, bei Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaqqannguaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqqannguaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland